La avenida del campo es una arteria vial de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La avenida nace en la intersección de las avenidas Chorroarín y Avenida Combatientes de Malvinas, y finaliza en el cruce de la Avenida Garmendia

Referencias 

Campo (Buenos Aires)
Villa Ortúzar (Buenos Aires)
Calles del barrio de Chacarita (Buenos Aires)